Abdalláh Jordánský nebo Abdalláh ibn Husajn může být:

 Abdalláh I. – první jordánský král, z dynastie Hášimovci
 Abdalláh II. – současný jordánský král, jeho pravnuk, také z dynastie Hášimovci

Rozcestníky - panovník
Jordánci